

Сормово — річка у Хабаровському краї, ліва притока Утайки
 Сормово — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Сормово — залізнична станція у межах міста Нижній Новгород